Blaise de Monluc (1500/2-1577), maréchal de France et mémorialiste français ;
 Jean de Monluc (1508-1579) son frère, diplomate et homme d'Église français ;
  (1539-1566), fils de Blaise, navigateur et pirate, responsable du sac de Funchal en 1566 ;
 Jean de Monluc (~1548-1581), fils de Blaise, chef de guerre et évêque français ;
 Adrien de Monluc (1571-1646), son neveu, conspirateur et homme de lettres français.
 Vincent Monluc, animateur de films d'animations  (article à créer).